NGC 5030 (другие обозначения — MCG -3-34-23, PGC 45991) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5030
Дева (созвездие)